

Miejscowości w Polsce 
 Sieniawa − miasto
 Sieniawa − wieś w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim, w gminie Łagów 
 Sieniawa − wieś w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Raba Wyżna 
 Sieniawa − wieś w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Rymanów 
 Sieniawa − osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Drawno

Inne 
 Sieniawa – gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim
 Sieniawa – dawna gromada w powiecie jarosławskim
 Sieniawa – dawna gromada w powiecie nowotarskim
 Sieniawa – dawna gromada w powiecie sanockim
 Sieniawa – dawna gromada w powiecie świebodzińskim
 Sieniawa – stacja kolejowa w Sieniawie, w województwie małopolskim
 Sieniawa – wieś na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim

Zobacz też 
 Dekanat Sieniawa
 Sieniawa Drawieńska
 Sieniawa Nowa
 Sieniawa Żarska
 Stara Sieniawa